Mind (in passato Mente & Cervello) – periodico italiano di divulgazione scientifica
  Mind – rivista accademica britannico di filosofia
  Mind – singolo di Skrillex e Diplo del 2016
 MIND – progetto dedicato all'area in cui ha avuto luogo a Milano la manifestazione EXPO 2015
 Gottfried Mind – pittore svizzero